Община Србац () —  община (муниципалитет) в северной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Србац. Относится к региону Баня-Лука, в частности, субрегиону Градишка.

География 
Площадь общины (муниципалитета) составляет 453 км².

На юго-востоке загородную территорию занимает густой лес. На западе — сельские хозяйства. Самая высокая точка в муниципалитете — гора Градина (625 м). Самая низкая — 89 метров, в деревне Влакница вдоль реки Сава. Северная граница с Хорватией составляет 42 километра.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Србац составила 19 001 человек, по переписи 1991 года —  21 840 человек.

Этнический состав населения общины Србац по переписи 1991 года:
 Сербы — 19.382 (88,74 %);
 Боснийские мусульмане — 940 (4,30 %);
 Хорваты — 140 (0,64 %);
 Югославы — 811 (3,71 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 567 (2,59 %).
Всего: 21.840 чел.

Этнический состав населения общины Србац по переписи 1971 года:
 сербы — 19.469 (91,72 %);
 боснийские мусульмане — 1.018 (4,79 %);
 хорваты — 203 (0,95 %);
 югославы — 34 (0,16 %);
 другие — 502 (2,36 %).
Всего: 21.226 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 39 населённых пунктов, в том числе город Србац.

Список населённых пунктов общины Србац с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской